Мистер Олимпия 2019 () — самое значимое международное соревнование по бодибилдингу, проходящее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 12 по 15 сентября 2019 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 55-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

Предыдущий чемпион абсолютной категории, Шон Роден не смог выступить на данном турнире из-за обвинение в изнасиловании и отстранение по решению IFBB от участие в «Мистер Олимпия» и последующих конкурсах.

Брэндон Карри выиграл свой первый титул «Мистер Олимпия».

Результаты 
Абсолютная категория:

Категория −212 lb (до 96 кг):

Категория «Классик Физик (Classic Physique)»:

Категория «Менс Физик (Men’s Physique)»:

Категория «Фитнес»:

Категория «Фигура»:

Категория «Бикини»:

Категория «Вуменс Физик (Women’s Physique)»:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia 2019

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2019 года
2019 год в Неваде
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 2019 году